Zhongbu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongbu (köping i Kina, Jiangsu), 
 Zhongbu (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar